Бринє — чотирисмуговий тунель в Хорватії, складова автостради А1.
 Бринє — громада і населений пункт в Лицько-Сенській жупанії Хорватії.
 Бринє — поселення в общині Дол-при-Любляні, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Бринє — поселення в общині Шентруперт, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.

Див. також 
 Бриньє